Шекман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шекман, Мэтт (род. 1975) — американский режиссёр театра, кино и телевидения; также бывший ребёнок-актёр.
 Шекман, Рэнди (род. 1948) — американский цитолог, лауреат Нобелевской премии по медицине за 2013 год.